Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Bregenz du 14 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Mariana Pérez Roldán, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Huber et Petra Keppeler.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1986 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1986
Autriche
Sport en Autriche en 1986
Tennis en juillet 1986